Mulberry Grove – wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Illinois, w hrabstwie Bond
 Mulberry Grove (ang. Mulberry Grove Township) – gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie Illinois, w hrabstwie Bond
 Mulberry Grove – historyczna, nieistniejąca już osada w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wirginia w hrabstwie Rockbridge

Zobacz też